Moisy peut désigner :

Patronymie 

 Claude Moisy, un journaliste français ; 
 Dominique-Madeleine Moisy (1731–1816), un horticulteur français ; 
 Henri Moisy (1815–1886), un linguiste français.

Toponymie 

 Moisy, une commune française située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire.

Patronyme français